Francia
Sainte-Suzanne – comune del dipartimento dell'Ariège
Sainte-Suzanne – comune del dipartimento del Doubs
Sainte-Suzanne – comune del dipartimento della Mayenne
Sainte-Suzanne – comune del dipartimento d'oltre mare di Réunion

 Haiti
Sainte-Suzanne – comune dell'arrondissement di Trou-du-Nord